

Нові Бошняни — населений пункт в Копривницько-Крижевецькій жупанії у складі міста Крижевці.
 Старі Бошняни — населений пункт в Копривницько-Крижевецькій жупанії у складі міста Крижевці.

Інше
 Бошняни (босн. Bošnjani / Бошњани, лат. Bosniensis) — те саме, що й боснійці; застарілий демонім, що в середньовіччі застосовувався як назва жителів Боснії.